Дани́л Па́влович Мама́ев (18 марта 1994, Магнитогорск, Челябинская область) — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Воспитанник магнитогорского «Металлурга». С 2010 по 2014 год провёл четыре сезона в МХЛ, выступая за «Стальных Лис». В 2014 году перешёл в «Трактор». Вначале отыграл два сезона за «Челмет», а в сезоне 2016/17 дебютировал в КХЛ, 3 сентября 2016 года в матче против «Югры». В первом сезоне провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и 6 игр в плей-офф.

Личная жизнь 
В 2017 году женился на Елизавете Сеничевой — дочери бывшего директора «Трактора» Ивана Сеничева. Весной 2018-го пара развелась, после чего Мамаев покинул клуб. Его отец, который был начальником базы «Трактора», также был уволен.

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Ермак»